El nombre Manuel Castillo puede referirse a:
Manuel Castillo, compositor español de música clásica.
Manuel Castillo Quijada, bibliotecario y catedrático español.
 Manuel Castillo, Presidente de Chuflai F.C.
Manuel Ángel Castillo ingeniero civil guatemalteco.
Manny Castillo, beisbolista dominicano.